

Населені пункти та їхні частини
 Леоново — село в гміні Радзеюв Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Леоново — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Леоново — частина села Сьвйонтковиці в гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки